Cape York può riferirsi a:
 Cape York, nome anglosassone di Capo York, estrema punta occidentale della Groenlandia
 Cape York, meteorite trovato nel 1894 nei pressi di Capo York
 Cape York peninsula, nome anglosassone della Penisola di Capo York, situata nella parte nord-orientale dell'Australia